Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt ist der Titel von:

 Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt (Film), ein NS-Propagandatrickfilm aus dem Jahr 1940
 Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt (Gedicht), ein Gedicht von Friedrich Rückert
 ein geflügeltes Wort, siehe Liste geflügelter Worte/V#Vom_Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt.